Damernes håndboldturnering under sommer-OL 2020 bliver afviklet i Tokyo i Japan, 25. juli - 8. august 2021. Kampene bliver spillet i Yoyogi National Gymnasium, der ligger centralt i Heritage zonen. Der deltager tolv hold turneringen.

Kvalificerede hold 
Som værtsnation er Japan direkte kvalificeret. Derudover kvalificerer verdensmestrene sig sammen med de kontinentale mesterhold fra Europa, Asien, Afrika og Panamerika. Desuden deltager tolv hold i en OL-kvalifikation, hvorfra seks hold kvalificerer sig til OL. Der deltager i alt 12 hold i turneringen

Lodtrækning 
Lodtrækningen fandt sted den 1. april 2021.

Seedning 
Seedningslagene blev offentliggjort den. 21. marts 2021.

Dommere 
Dommerparrene blev annonceret den. 21. april 2021.

Gruppespil 
Holdene er delt op i 2 grupper med 6 nationer i hver, hvor de skal spille mod hver nation 1 gang. Holdene får 2 point for en sejr og 1 point ved en uafgjort kamp. De 4 øverst placerede hold går videre til kvartfinalerne.

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Oversigt

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering og statistikker

Rangering

All Star Hold 
Det officiele All Star hold, blev annonceret den 8. august 2021.

Top målscorere 

Kilde: IHF

Top målvogtere 

Kilde: IHF

Referencer

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.org/en/games/sport/olympic/handball/
 http://www.ihf.info/

2020
Håndbold i 2020